Zouani est le patronyme d'une famille de footballeurs algériens : 
 Réda Zouani, et frère de Billal.
 Billal Zouani, frère de Réda.

Homonymie de patronyme